Прахова — фамилия, женская форма фамилии  и топоним.

 Известные носительницы 
 Прахова, Александра Николаевна (1950—2011) — украинский художник-график.
 Прахова, Эмилия Львовна (1849—1927) — пианистка, натурщица, хозяйка литературного салона.

Топоним 
 Прахова — долина в Румынии.
 Прахова — жудец в Румынии.
 Прахова — река в Румынии. См. также